Boyd Mwila – ex calciatore zambiano
 Brian Mwila – calciatore zambiano
 Freddie Mwila – ex calciatore e allenatore di calcio zambiano
 Freddie Mwila Junior – calciatore zambiano
 Keith Mwila – pugile zambiano
 Numba Mwila – calciatore zambiano